Klauß ist der Familienname folgender Personen:
 Gauthier Klauss (* 1987), französischer Slalom-Kanute
 Gerhard Klauß (* 1944), Generaldirektor des Staatszirkus der DDR 
 Jürgen Karl Klauß (1944–2009), deutscher Regisseur, Autor, Produzent, Schauspieler und Filmkritiker
 Kristoffer Jonas Klauß (* 1988), deutscher Rapper
 Max Klauß (* 1947), deutscher Leichtathlet

 Miguel Klauß (* 1986), deutscher Politiker (AfD) 
 Robert Klauß (* 1984), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Theo Klauß (* 1949), deutscher Professor der Geistigbehindertenpädagogik

Klauss ist der Künstlername folgender Personen:
 Klauss (Fußballspieler) (João Klauss de Mello; * 1997), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Claus (Begriffsklärung)
 Clauss (Begriffsklärung)
 Clauß (Begriffsklärung)
 Glaus (Begriffsklärung)
 Klaus (Begriffsklärung)